Alex Ferguson, (1941-), un entraîneur et ancien joueur de football écossais ;
 Alex Fergusson (1949-2018), un homme politique écossais ;
 Alex Fergusson (1952-), un musicien écossais.